Die Scottish Football League Division One wurde 1960/61 zum 61. Mal ausgetragen. Es war zudem die 64. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 24. August 1960 und endete am 2. Mai 1961. In der Saison 1960/61 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 32. Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Die Rangers qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1961/62. Der Siebt- und Achtplatzierte Heart of Midlothian und Hibernian Edinburgh qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierte sich Dunfermline Athletic für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC Clyde und Ayr United stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 42 Treffern Alex Harley von Third Lanark.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1960/61 bei statto.com
 Scottish Division One 1960/61 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1960/61
1960 61